Сен-Леже́-де-Буа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний схід від Нанта, 12 км на захід від Анже.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Леже-де-Буа і Сен-Жан-де-Ліньєр було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Леже-де-Ліньєр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 528 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1580,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара